Лига чемпионов КАФ 2012 — 48-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 16-й под названием Лига чемпионов КАФ. Победителем стал египетский «Аль-Ахли». Клуб представлял КАФ на клубном чемпионате мира 2012.

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии выйшли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, по 2 лучшие команды из групп вышли в полуфинал. Финал состоял их двух матчей.

В турнире примали участие 51 команда, представляющие 40 федераций.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 17—17 февраля, ответные — 2—4 марта.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 23—25 марта, ответные — 6—8 апреля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 27—29 апреля, ответные — 11—13 мая.

|}

Проигравшие клубы перешли в Кубок Конфедерации КАФ.

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Первые матчи прошли 1—2 октября, ответные — 15—16 октября 2011 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок Конфедерации КАФ 2012

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2011 на сайте КАФ
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2012 на сайте Soccerway

2012
Футбол в Африке в 2012 году